LFC, Lfc och lfc kan syfta på:

 LFC – en fotbollsklubb i Linköping, se Linköpings FC
 LFC – en tidigare svensk anläggning för luftbevakning, se Luftförsvarscentral